A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi félnehézsúlyú versenyszámát augusztus 2-án rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot az orosz Tagir Khaybulaev nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.

Eredmények
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport
{{Ágrajz-8-tömör-opcionális
|RD1=32-es főtábla
|RD2=Nyolcaddöntők
|RD3=Negyeddöntők
|team-width=180

|RD1-team1=
|RD1-score1=000(0)
|RD1-team2={{zászlóNOBsportoló|Elmar Qasımov|AZE|2012|nyári}}
|RD1-score2=001(1)

|RD1-team3=
|RD1-score3=001(3)
|RD1-team4={{zászlóNOBsportoló|Levan Zhorzholiani|GEO|2012|nyári}}
|RD1-score4=010(2)

|RD1-team5={{zászlóNOBsportoló|Hwang Hee-Tae|KOR|2012|nyári}}
|RD1-score5=002(1)
|RD1-team6=
|RD1-score6=000(2)

|RD1-team7=
|RD1-score7=000(3)
|RD1-team8=

B csoport
{{Ágrajz-8-tömör-opcionális
|RD1=32-es főtábla
|RD2=Nyolcaddöntők
|RD3=Negyeddöntők
|team-width=180

|RD1-team1=

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

F100